Hold Me (álbum de Laura Branigan)
 Hold Me (álbum de Zard)
 Hold Me (canção de Whitney Houston)
 Hold Me (canção de Savage Garden)

Veja também
 Hold Me Now

Desambiguação